Круци́ни (также Крушина, Круцина, Кручин, Кржиж; ) — польский дворянский герб.

Легенда 
Бельский и Папроцкий предполагали, что когда в Польшу из Западной Европы прибывали первые переселенцы с крестами в своих гербах, только что обращённым в христианство полякам и рыцарству начали раздавать гербы с такими же крестами или они сами стали использовать их в своих гербах в силу почитания креста Господня.

Папроцкий и Окольский в своих работах называют первым носителем герба Круцини (или тем, кто дал ему название) доктора Парижской академии Эдмунда Кручина, который, по рассказу папы Григория XIII, во времена Стефана Батория отправился в Польшу для реформирования монастырей.

Описание 

В гербовнике Гайля (2007) герб Круцини () описывается как в красном поле золотой мальтийский крест, а под ним серебряная шестиконечная звезда. Клейнод: в короне над шлемом золотой мальтийский крест. Намёт красный, подложен золотом.

В 1826 году Белорусско-Могилёвское дворянское депутатское собрание из гербовников польских отметило, что изображение герба Круцина (Кшиж) следующее: «одни употребляют кресты наподобие буквы X, на коей каждом углу розы; другие каждый угол креста имеют раздертым; прочие на средине кавалерского креста вмещают шестиугольную звезду». Разные роды печатались различными вариантами герба.

В гербовнике Несецкого (1728) герб Кшиж, или Круцини, Кручин (), применительно к некоторым родам описывается просто как «крест на щите».

В гербовниках Папроцкого (1584) и Окольского (1642) герб Круцини описывается как мальтийский крест, под которым шестиконечная звезда, в красном поле, на шлеме над короной такой же крест. Там же приводится несколько вариантов:
 крест стоит на самой звезде, а над шлемом пять страусовых перьев (Денисы);
 в синем поле широкая белая поперечная линия, над ней мальтийский крест, под ней золотая звезда (Корнякты, вариант Круцина);
 линия делит щит вдоль, по правую сторону от неё крыло грифа, по левую крест, над ним звезда; над шлемом крыло грифа, над ним звезда (Исиоры);
 Скоробогатые из Литвы печатаются одним лишь крестом (вариант Кручин, Круцина).

Герб используют 
31 фамилия 
 ()

Примечания

Литература 
 Герб Крушина (употребляют Коштульские) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 59

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением шестиконечных звёзд